Бахрам () — персидское имя связанное с иранским богом войны (см. Веретрагна), которое также может означать планету Марс.

 Бахрам I — шаханшах Персии из династии Сасанидов правил с 273 по 276 годы.
 Бахрам II — шаханшах Персии из династии Сасанидов правил с 276 по 293 годы.
 Бахрам III — шахиншах Ирана и не-Ирана, в 293 году, из династии Сасанидов.
 Бахрам IV — шахиншах Ирана и не-Ирана, правил с 388 по 399 годы.
 Бахрам V — более известный в истории как Бахрам Гур сасанидский шахиншах с 420/421 по 439 годы.
 Бахрам Чубин — сипах-салар (командующий армией, полководец) Ирана при династии Сасанидов, с 590 по 591 годы шахиншах Ирана под именем Бахрам VI.

См. также
 Баграм
 Баграмян

Иранские имена